Vohma – település Oroszországban.
 Vohma – folyó Oroszországban.